Le qualificazioni del singolare del Rolex Paris Masters 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Matthew Ebden (ultimo turno, lucky loser)
  Nicolás Jarry (primo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Robin Haase (qualificato)
  João Sousa (qualificato)
  Dušan Lajović (primo turno)

  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Malek Jaziri (ultimo turno, lucky loser)
  Sam Querrey (primo turno)
  Benoît Paire (qualificato)
  Peter Gojowczyk (qualificato)
  Tennys Sandgren (ultimo turno)

Qualificati 

  Feliciano López
  Peter Gojowczyk
  Nicolas Mahut

  Robin Haase
  João Sousa
  Benoît Paire

Lucky loser 

  Matthew Ebden

  Malek Jaziri

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2018